Суперлига Израела у кошарци () је највиши ранг кошаркашких такмичења у Израелу. Лига је основана 1954. године и тренутно броји 12 клубова.

Формат такмичења 
Лига се састоји од 12. клубова и у првом (лигашком) делу клубови играју по класичном двокружном бод систему (свако са сваким по два пута - један меч на домаћем и један на гостујућем терену). 

Након тога се лига дели на две групе (првопласираних шест и другопласираних шест). Тимови у својим групама поново играју једни против других. Сви тимови из прве групе и најбољих двоје из друге групе одлазе у плејоф. Четвртфинале и полуфинале плејофа се игра на три добијене утакмице, а финале је једна утакмица.

Клубови у сезони 2016/17.

Успешност клубова

Шампиони 

 1953–54 Макаби Тел Авив
 1954–55 Макаби Тел Авив
 1955–56 ''Није игранo због Суецке кризе
 1956–57 Макаби Тел Авив
 1957–58 Макаби Тел Авив
 1958–59 Макаби Тел Авив
 1959–60 Хапоел Тел Авив
 1960–61 Хапоел Тел Авив
 1961–62 Макаби Тел Авив
 1962–63 Макаби Тел Авив 
 1963–64 Макаби Тел Авив
 1964–65 Хапоел Тел Авив
 1965–66 Хапоел Тел Авив
 1966–67 Макаби Тел Авив
 1967–68 Макаби Тел Авив 
 1968–69 Хапоел Тел Авив

 1969–70 Макаби Тел Авив
 1970–71 Макаби Тел Авив 
 1971–72 Макаби Тел Авив
 1972–73 Макаби Тел Авив 
 1973–74 Макаби Тел Авив 
 1974–75 Макаби Тел Авив 
 1975–76 Макаби Тел Авив
 1976–77 Макаби Тел Авив
 1977–78 Макаби Тел Авив 
 1978–79 Макаби Тел Авив
 1979–80 Макаби Тел Авив 
 1980–81 Макаби Тел Авив
 1981–82 Макаби Тел Авив
 1982–83 Макаби Тел Авив
 1983–84 Макаби Тел Авив
 1984–85 Макаби Тел Авив
 1985–86 Макаби Тел Авив

 1986–87 Макаби Тел Авив
 1987–88 Макаби Тел Авив 
 1988–89 Макаби Тел Авив
 1989–90 Макаби Тел Авив
 1990–91 Макаби Тел Авив
 1991–92 Макаби Тел Авив
 1992–93 Хапоел Галил Елјон 
 1993–94 Макаби Тел Авив
 1994–95 Макаби Тел Авив
 1995–96 Макаби Тел Авив
 1996–97 Макаби Тел Авив
 1997–98 Макаби Тел Авив
 1998–99 Макаби Тел Авив 
 1999–00 Макаби Тел Авив
 2000–01 Макаби Тел Авив
 2001–02 Макаби Тел Авив 
 2002–03 Макаби Тел Авив

 2003–04 Макаби Тел Авив 
 2004–05 Макаби Тел Авив
 2005–06 Макаби Тел Авив
 2006–07 Макаби Тел Авив
 2007–08 Хапоел Холон 
 2008–09 Макаби Тел Авив
 2009–10 Хапоел Гилбоа Галил
 2010–11 Макаби Тел Авив
 2011–12 Макаби Тел Авив
 2012–13 Макаби Хаифа
 2013–14 Макаби Тел Авив
 2014–15 Хапоел Јерусалим
 2015–16 Макаби Ришон Лецион
 2016–17 Хапоел Јерусалим
 2017–18 Макаби Тел Авив
 2018–19 Макаби Тел Авив
 2019–20 Макаби Тел Авив

Види још 
 Куп Израела у кошарци

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

И
Кошарка у Израелу